Malcher steht für:
 Malcher (ortsüblich für Melchior), ein Altenburger Bauer, wie er auch als Skulptur auf dem Bahnhof Altenburg zu sehen ist

Malcher ist der Familienname folgender Personen:
 Achille Gama Malcher (* 1892), italienischer Fußballspieler und -trainer 
 Adam Malcher (* 1986), polnischer Handballtorwart
 Adolfine Malcher (1858–1948), österreichische Pädagogin und Frauenrechtlerin
 Fritz Malcher (1888–1933), österreichischer Architekt und Alpinist, Sohn der Adolfine
 Günter Malcher (* 1934), DDR-Stabhochspringer und Olympionik 1960